Das Testament des Dr. Mabuse ist der Titel folgender Filme:

 Das Testament des Dr. Mabuse (1933), Original von Fritz Lang
 Das Testament des Dr. Mabuse (1962), Neuverfilmung im Rahmen der Mabuse-Reihe von Artur Brauner